Oberkassel può riferirsi a:
 Oberkassel – quartiere della città tedesca di Bonn
 Oberkassel – quartiere della città tedesca di Düsseldorf